The Remains of the Day (roman), een roman van Kazuo Ishiguro uit 1989
The Remains of the Day (film), een film uit 1993 met onder anderen Anthony Hopkins en Emma Thompson, naar de gelijknamige roman
Remains of the Day (lied), een lied in de animatiefilm Tim Burton's Corpse Bride uit 2005